Název Stalingrad má více významů:

 Volgograd (dříve Stalingrad) – ruské město na řece Volze
 Stalingrad (stanice metra v Paříži) – název stanice pařížského metra
 Žďár nad Sázavou 3 – část Stalingrad, sídliště Stalingrad
 sídliště Karviná-Stalingrad, Karviná VI, podle něj byly pojmenovány i tramvajová smyčka a železniční zastávka (dnes Nové Město)
 vzorové sídliště Ostrava-Zábřeh – Stalingrad (sídliště Bělský les)
 Stalingrad (film) – více filmů stejného jména

Související články 
 Bitva u Stalingradu

Josif Stalin